U37 ou U-37 peut faire référence à :
 Grand dodécaèdre tronqué (U37), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères